Джунковський — прізвище.

Відомі носії:
 Джунковський Василь Якович (1767–1826) — каталогознавець, філолог, ректор Харківського університету (1821–1826).
 Джунковський Володимир Федорович (1865–1938) — російський державний діяч (н. 1865).
 Джунковський Георгій Миколайович (1918–1977) — радянський фахівець у галузі радіоелектроніки, Лауреат Державної премії, радіоаматор.
 Джунковський Степан Семенович (1762–1839) — таємний радник, дійсний статський радник, російський вчений, поет, публіцист.